El término The X-Files puede referirse a:

Cine y televisión

 The X-Files, serie estadounidense de televisión que estuvo en antena entre 1993 y 2002 y origen de los demás términos;
 The X-Files: Fight the Future, primera película basada en la serie homónima (1998);
 The X-Files: I Want to Believe, segunda película basada en la serie homónima (2008).

Videojuegos
 The X-Files: Unrestricted Access, primer videojuego basado en la serie homónima (1997);
 The X-Files: The Game, segundo videojuego basado en la serie homónima (1998);
 The X-Files: Resist or Serve, tercer videojuego basado en la homónima (2004).